Sezon (2010) był 47. edycją rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Madagaskaru. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym w trzech rundach. Tytułu nie obroniła drużyna Ajesaia Antananarywa. Nowym mistrzem Madagaskaru został zespół CNaPS Sport Miarinarivo.

1. runda

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

2. runda

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa mistrzowska

Zobacz też 
 THB Champions League

Przypisy

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Madagaskarze
2010 w piłce nożnej
2010 w Afryce